Le terme anglais de Levellers peut faire référence à au moins deux sujets :

 Niveleurs : groupe politique anglais du , actif essentiellement entre 1607 et 1649 (nom français).
 The Levellers : groupe musical britannique fondé en 1988, toujours actif.